Les chevaliers de Solamnie sont un ordre de chevaliers du bien, assimilés à des paladins, agissant au fil des histoires de la série des romans de Lancedragon créés par Margaret Weis et Tracy Hickman. L'un des principaux belligérants de cet ordre est Sturm de Lunelame et - dans la légende établie - Huma Dragonbane.

Dans le déroulement de l'histoire, il est indiqué que les chevaliers n'ont pu empêcher le Cataclysme, une guerre entraînant la chute du royaume. Les faveurs de la population, depuis cet épisode funeste de l'histoire du monde de Krynn, ne leur sont ainsi plus accordées.

Personnage de Lancedragon

en:Knights of Solamnia